Spojení písmen M, K a S může znamenat:

 Matematický korespondenční seminář
 Mnogorazovaja Kosmičeskaja Sistěma – název sovětského vesmírného programu, nesprávně označovaného jako Buran
 Metr-kilogram-sekunda – jedna z metrických soustav
 městský kamerový systém
 malá koupací souprava – polní sprcha
 Miejski Klub Sportowy – městský sportovní klub v polštině
 MKS Cracovia
 MKS Flota Świnoujście

Zkratky